
Termin 2D ima više značenja.

 Dvodimenzionalni prostor
 2D računarska grafika
 Transkripcioni faktor II D